Zoula peut désigner :

Toponymes 
 Zula, également connu sous les noms de Zulla ou Zoula, un petit port en Érythrée ;
 le golfe de Zula ;
 Zoula, un village du département et la commune urbaine de Réo dans la province du Sanguié et dans la région Centre-Ouest au Burkina Faso.